Die World Series 1906 waren die dritte Ausgabe der World Series, den Finals der Major League Baseball (MLB). Sie wurden vom 9. Oktober bis zum 14. Oktober 1906 zwischen dem Gewinner der American League, den Chicago White Sox, und dem Gewinner der National League, den Chicago Cubs, ausgetragen. Die Cubs hatten in der Regular Season einen bis ins Jahr 2000 gültigen Rekord von 116 Siegen und einer Siegquote von 76,3 % aufgestellt und gingen als Favorit in diese World Series. Die White Sox hingegen hatten sich mit dem schlechtesten Batting Average in der American League (23 %) den Spitznamen „Hitless Wonders“ eingetragen. Diese World Series war gleichzeitig die erste moderne World Series, bei der zwei Teams aus derselben Stadt (siehe: Subway Series) gegeneinander antraten.

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Dienstag, 9. Oktober 1906 auf den West Side Grounds in Chicago

Spiel 2 
Mittwoch, 10. Oktober 1906 im South Side Park (III) in Chicago

Spiel 3 
Donnerstag, 11. Oktober 1906 auf den West Side Grounds in Chicago

In Spiel 3 wurde der bisherige Rekord von 11 Strikeouts in einem Spiel der World Series, aufgestellt von Bill Dinneen im Jahr 1903, von Ed Walsh von den Chicago White Sox gebrochen, der in diesem Spiel 12 Strikeouts erreichte.

Spiel 4 
Freitag, 12. Oktober 1906 im South Side Park (III) in Chicago

Spiel 5 
Samstag, 13. Oktober 1906 auf den West Side Grounds in Chicago

Spiel 6 
Sonntag, 14. Oktober 1906 im South Side Park (III) in Chicago

Zusammenfassung der Ergebnisse 
World Series 1906: Chicago White Sox besiegen Chicago Cubs 4-2

Trivia 
In die World Series 1906 kamen sowohl die Chicago White Sox als auch die Chicago Cubs zum ersten Mal der Clubgeschichte.
Zwei Teilnehmer der World Series 1906 wurden später in die Baseball Hall of Fame aufgenommen: Mordecai Brown von den Chicago Cubs und Ed Walsh von den Chicago White Sox.
Spiel 1 und 2 wurden bei Schnee gespielt. Dies kam erst wieder in den World Series 1997 vor.

Einzelnachweise

Weblinks 

World Series 1906 auf Baseball-Almanac.com (englisch)
World Series 1906 (Spiel für Spiel) bei Retrosheet (englisch)

1906
Baseball 1906
Sportveranstaltung in Chicago
Chicago Cubs
Chicago White Sox